Een afkorting voor management
Methylguanine methyltransferase, een enzym betrokken bij DNA-reparatie
MGMT, een Amerikaanse elektropopband